

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Lebiedziew – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol
 Lebiedziew – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol

Zobacz też 
 Lebiedzie